John Collins puede referirse a:

Personas 
 John Collins (1625-1683), matemático inglés del siglo XVII;
 John Collins (1997-), baloncestista estadounidense;
 John Collins (1989-), remero británico.

Otros 
 John Collins (cóctel), cóctel basado en whisky.